Springen steht für:
 Springen, eine sportliche Bewegung

Springen  ist der Name folgender Orte:
 Springen (Bad Salzungen), ein Ortsteil von Bad Salzungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Springen (Bezirk Bregenz), ein Ortsteil von Riefensberg, Bundesland Vorarlberg, Österreich
 Springen (Much), ein Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Springen (Heidenrod), ein Ortsteil von Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Springen (Schelklingen), ein Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 historischer Name der Gemeinde Königsbronn 
 historischer Name der französischen Gemeinde Fonteny
 Springen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Tamanskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:

 Springe (Begriffsklärung)
 Sprung